Zhongyi steht für:

 Zhongyi (Lhorong) (中亦乡), Gemeinde im Kreis Lhorong im chinesischen Autonomen Gebiet Tibet;
 Zhongyi (Pan) (忠义乡), Gemeinde im Kreis Pan in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Zhongyi (Tongcheng) (忠义乡), Gemeinde der kreisfreien Stadt Tongcheng in der chinesischen Provinz Anhui;

 Zhongyi Optics, chinesisches Unternehmen; 

 Ren Zhongyi, ehemaliger Gouverneur von Liaoning;
 Tan Zhongyi, chinesische Schachspielerin;
 Zhongyi Jiao, chinesischer Eiskunstläufer.